Yawi bedeutet

 Yawi (Sprache), eine Sprache in Thailand
 Jawi, eine Schrift des Malaiischen